EMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Francisco Embarkadero (Stati Uniti)
 emb – codice ISO 639-3 della lingua embaloh